Edith Vladimirovna Scobeltzine (1937-2019), actrice française ;
 Michel Scobeltzine (1935-1995), coureur cycliste français.